Austria:
 Schönwies – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Landeck

Osoby:
 Maximilian Schönowsky von Schönwies – austriacki oficer

Zobacz też:
 Schönowsky von Schönwies